Константи́н Рома́нов:
  
 Романов, Константин Михайлович (род. 1985) — казахстанский хоккеист.
 Романов, Константин Николаевич (1827—1892) — великий князь, генерал-адмирал.
 Романов, Константин Павлович (1779—1831) — Генерал-адъютант, командир Гвардейского корпуса, генерал-инспектор всей кавалерии.